Kombinace písmen B, I a C může mít více významů:
 Bohemian Identification Code – identifikátor cenných papírů na Pražské burze, ticker
 Bank Identifier Code – identifikace banky nebo obecněji jakéhokoli člena v mezibankovní síti SWIFT, síťová adresa

Externí odkazy